Christopher Jones peut désigner :
 Christopher Jones (1941-2014), acteur américain.
 Christopher Jones (né en 1957), cinéaste et journaliste américain.
 Christopher Jones (né en 1979), cycliste américain.
 Christopher Jones (1570-1622), capitaine du Mayflower.